San José puede referirse a los siguientes topónimos de las islas Marianas:

 San José, una localidad situada en la isla de Tinián.
 San José, una localidad situada en la isla de Saipán.